Mirele Efros steht für:

 Mirele Efros, Theaterstück von Jakob Gordin (1898)
 Mirele Efros (1912), polnischer Film von Andrzej Marek
 Mirele Efros (1939), US-amerikanischer Film von Josef Berne